L'hôtel de Nevers est un hôtel particulier bâti à partir de 1646 par Mazarin, dont il ne reste qu'une petite partie (58 bis rue de Richelieu ; 12 rue Colbert dans le  de Paris)
L'hôtel de Nevers est un hôtel particulier construit à Paris sur la rive gauche à proximité de la porte de Nesle (emplacement actuel de l'hôtel de la Monnaie), pour Louis de Gonzague, duc de Nevers. Dans les années 1650, il abrita un salon favorable à Fouquet. Il appartenait un temps à Henri du Plessis-Guénégaud. Il fut ensuite incorporé dans le petit hôtel de Conti et a été détruit pour permettre la construction de la Monnaie de Paris.